Гордон-Камминг:
  (1749—1806) — шотландский политик, член Парламента.
 Гордон-Камминг, Констанс (1837—1924) — шотландская путешественница, писательница и художница, дочь Уильяма Гордона Гордон-Камминга.
 Гордон-Камминг, Роэлин (1820—1866) — шотландский охотник и путешественник по Африке, сын Уильяма Гордона Гордон-Камминга.
  (1787—1854) — шотландский политик, член Парламента, сын Александра Пенроуза Гордон-Камминга.
 Гордон-Камминг, Элиза Мария (1795—1842) — шотландская аристократка, жена Уильяма Гордона Гордон-Камминга, 2-го баронета.